Клаус Кох (; 4 октября 1926, Зульцбах) — немецкий евангелический теолог, библеист, профессор Ветхого Завета и истории древневосточных религий.

Биография 
Родился в Тюрингии, Германия. Был ассистентом классика библеистики Герхарда фон Рада в Гейдельбергском университете. Работал профессором Ветхого Завета в университетах Эрлангена, Гамбурга и Вупперталя. Почётный доктор теологического факультета университета в городе Росток. Его многочисленные публикации посвящены преимущественно ветхозаветной библеистике и истории религий. Широкую известность получил его учебник по истории литературных форм в Библии, выдержавший в Германии уже пять прижизненных изданий и переведённый на английский и корейский языки.

Сочинения 

 Библиографический указатель публикаций Клауса Коха

Примечания 

Богословы Германии
Библеисты Германии
Преподаватели Гамбургского университета
Лютеранские теологи